T. Mayer ist ein Einschlagkrater auf der westlichen Mondvorderseite im Bergland der Montes Carpatus zwischen Mare Insularum und Mare Imbrium. Er liegt nordwestlich des Kraters Copernicus und südwestlich von Pytheas.
Der Kraterwall ist nahezu kreisförmig mit wenig erodiertem Rand und der Kraterboden relativ eben.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem deutschen Astronomen Tobias Mayer offiziell benannt.

Weblinks 
 
 T. Mayer auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)